Страус — найбільший у світі птах, через велику масу тіла страуси не можуть літати.
Алгоритм страуса — в інформатиці стратегія нехтування потенційними проблемами через те, що імовірність їх виникнення надзвичайно мала.